Chaetoconidium är ett släkte av svampar. Chaetoconidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetoconidium